Това е списък на министър-председателите на Малта.

Списък на министър-председателите на Малта

Източници